Темплет [templet, template] —

 1. Етикетки або окремі аркуші, на лицьовій стороні яких нанесені умовні позначки, фонове фарбування й інші зображення, на зворотній стороні — шар клею, захищений прокладкою, що не прилипає. Підкладкою Т. може бути папір, креслярська прозора плівка, металева фольга й ін. Темплет необхідно попередньо розрізати, відокремити захисну плівку і потім наклеїти на план.

 2.Плоский зразок, виріз, з металевому напівфабрикату або вироби для вивчення мікроструктури або механіч. властивостей.

 3.Плита, поздовжній виріз у злитку або заготовки для дослідження їх макроструктури. Для цього Темплет шліфують, а потім протравлюють розчинами кислот і лугів.

Джерела 

 Темплет

Дослідження